Trachyteleia är ett släkte av svampdjur. Trachyteleia ingår i familjen Polymastiidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Horn- och kiselsvampar
Trachyteleia